Юрт:
 Юрт — становище, жилище, поселение у тюркских народов.

Топоним 
 Юрт — река в Крыму, крымскотатарский (тюркский) топоним.
 Юрт — Хасавюрт — город Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости (историко-географический термин этнического проживания кумыков), кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Бабаюрт — село в Республики Дагестан, расположенный на Кумыкской плоскости (см.выше), кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Кизилюрт — город в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Баташюрт — село в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, кумыкское моноэтническое село, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Османюрт — село в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, бывшее кумыкское село, ныне расселен чеченцами, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Султанянгиюрт — село в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, преимущественно населён кумыками, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Шамхал-Янги-Юрт — кумыкское село в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Адиль-Янгиюрт — кумыкское село в Республики Дагестан, расположен на Кумыкской плоскости, преимущественно населён кумыками, кумыкский (тюркский) топоним.
 Юрт — Чухурюрд — село в Республики Азербайджан, населён преимущественно азербайджанцами, азербайджанский (тюркский) топоним.
 Юрт — Базар-юрт — гора в Республики Азербайджан , азербайджанский (тюркский) топоним.
 Юрт — Иске-юрт — село в Республики Татарстан, преимущественно населён татарами, татарский (тюркский) топоним.
 Юрт — Язги-Юрт — село в Республики Башкортостан, населён преимущественно башкирами, башкирский (тюркский) топоним
 Юрт — Карагай-Юрт — село в Республики Башкортостан, населён преимущественно башкирами, башкирский (тюркский) топоним
 Юрт — Эркен-Юрт — село в Республике Карачаево-Черкесия, ногайское село, преимущественно населён ногайцами. Топоним — ногайский/карачаевский (тюркский).
 Юрт — Кызыл-Юрт — село в Республике Карачаево-Черкесия, ногайское село, преимущественно населён ногайцами. Топоним — ногайский/карачаевский (тюркский).
 Юрт — Ана-Юрт — крымскотатарское село в Крыму, крымскотатарский (тюркский) топоним.
 Юрт — Эски-Юрт — упразднённое крымскотатарское село, крымскотатарский (тюркский) топоним.

Другое 
 ЮРТ — аббревиатура Южно-рудного треста.

См. также 

 Юрта — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием
 Алхан-Юрт
 Ахмат-Юрт
 Баландинский юрт
 Бено-Юрт
 Верхний Юрт
 Гази-Юрт
 Ножай-Юрт
 Султан-Янги-Юрт
 Тайбугинский юрт
 Толстой-Юрт
 Хасавюрт
 Янги-Юрт